Dereza (Čazma), gradsko naselje Čazme
 Dereza (Pakrac), gradsko naselje Pakraca